Ольгинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ольгинский сельсовет — в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Ольгинский сельсовет — в Степновском районе Ставропольского края.